I World Group Play-offs sono i principali spareggi nella Coppa Davis 2009. I vincitori vengono ammessi al World Group 2010, i perdenti sono costretti a partecipare alle fasi zonali.

Cile vs. Austria

Belgio vs. Ucraina

Brasile vs. Ecuador

Paesi Bassi vs. Francia

Sudafrica vs. India

Serbia vs. Uzbekistan

Svezia vs. Romania

Italia vs. Svizzera

Collegamenti esterni
 

World Group Play-offs